

Persone 
 Amalia Ercoli-Finzi – accademica, scienziata, ingegnere aerospaziale italiana
 Andrea Ercoli – imprenditore, dirigente sportivo e calciatore italiano
 Elisa Ercoli – cestista italiana
 Ercole Ercoli (pseudonimo di Palmiro Togliatti) – politico italiano
 Gianfelice Schiavone Ercoli – ex calciatore italiano
 Luciano Ercoli – regista, produttore cinematografico
 Luigi Ercoli – partigiano italiano
 Paolo Ercoli – ingegnere e informatico italiano
 Simone Ercoli – nuotatore italiano
 Vittorio Ercoli – ex calciatore italiano, di ruolo attaccante

Pagine correlate 
Eracle (disambigua)
Ercole